A „Tűz” kifejezés többféle értelemben használt szó, egyértelműsítésére szolgál a következő oldal:
A „tűz”, mint „égés” fogalomhoz kapcsolódik:
 Tűz (égés)
 Beépített tűzvédelmi berendezés (tűzvédelem)
 Tűztorony (tűzvédelem)
 Pamutgyári tűz (tűzeset)
 1972-es zuglói paneltűz (tűzvész)
 Görögtűz (pirotechnika)
 Tűzijáték (pirotechnika)
 Nagy londoni tűzvész (tűzvész)
 Műegyetemi lőtértűz (tűzvész)
 Tűzhányó (vulkanológia)

A „tűz” irodalmi áttételes jelentéséhez kapcsolódik:
 Tűz, pozsonyi, majd bécsi hetilap (1921–1923)
 Tűz, marosvásárhelyi társadalmi, művészeti, kritikai hetilap (1934–1935)
 A tűz, Henri Barbusse regénye, 1918.
 Távoli tűz (sci-fi)
 Harry Potter és a Tűz Serlege (fantázia-regény)
 A tűz háborúja (filmdráma)
 Tíz tűz (irodalmi antológia)
 True Lies – Két tűz között (akciófilm)
 Mennyei tűz (fantáziaregény)
 A tűz és jég dala (fantáziaregény)
 A tűz és jég dala világa (fantáziaregény elemzés)
 A tűz és jég dala szereplőinek listája (fantáziaregény szereplői)
 A tűz kapui (történelmi regény)
 Tűz lobban a mélyben (sci-fi)
 Tűz (film, 1931)
 Tűz (film, 1948)

A „tűz” zenei jelentéséhez:
 A tűz jegyében (zenei album)
 Örök tűz (zenei album)
 Harry Potter és a Tűz Serlege (filmzene) (fantázia-regény zenéje)

Tévésorozatok „tűz” szóval:
 Tűz és víz (Lost) (tv-sorozat)
 Tűz és Víz (Fire/Water, tv-sorozat)
 Tűzvonalban (televíziós sorozat)

Személyek "tűz" névvel:
 Tűz Tamás (költő, pap)
 Szabadtűzi Lovagrend (lovagrendek)

Más kifejezések:
Tűzfal (számítástechnika)